Ена может означать:

 Ена — фамилия.

 Ена, Алексей Игоревич (Алексей Бессонов) (род. 1971) — российский и украинский писатель-фантаст. 
 Ена, Андрей Васильевич (род. 1958) — советский, украинский и российский ученый-ботаник.
 Ена, Василий Георгиевич  (1924—2013) — советский и украинский географ, ландшафтовед.

 Ена — деревня на Крите (Греция).
Е́на — согласно Библии, один из городов в Древней Месопотамии, захваченных ассирийцами (4Цар. 18:34; 19:13; Исх. 37:13).
 Ена (крокотта; :en:Crocotta) — одно из названий мифического собака-волка в Индии и Эфиопии.
 ЕНА — один из русских вариантов написания сокращённого французского названия элитарной «Великой школы» (академии).

См. также 
 Ёна
 Йена
 Йона
 Эна

Примечания